Покеткуб () — тип миниатюрного спутника для космических исследований, который обычно имеет размер 5х5х5 см (125 см³, одна восьмая объёма CubeSat), имеет массу не более 250 грамм и обычно использует коммерческие готовые компоненты для своей электроники.

Обозначение размера в один покеткуб: 1p (буква латинская).

История 
Размер был первые предложен в 2009 году в качестве решения для уменьшения затрат на запуск CubeSat на низкую околоземную орбиту. По состоянию на конец 2019 года было запущено 11 спутников размера PocketQube.

PocketQube против PocketQub 
Стандарт PocketQube изначально назывался PocketQub . Название было изменено в 2012 году профессором Бобом Твиггсом из Государственного университета Морхед. Стандарт теперь называется PocketQube.

Список запусков

См. также 
 CubeSat

Примечания 

 Источники

Ссылки 
 NASA Article on PocketQubes
 Pocketqube Builders 
 PocketQube Developer Resources 

Малые спутники по размеру
Типы искусственных спутников